Debora Fragni – calciatrice italiana
 Dino Fragni – ex calciatore italiano